Rally-VM 2003 kördes i 14 tävlingar mellan 23 januari och 9 november 2003. Petter Solberg, Norge vann förarmästerskapet och Citroën vann märkesmästerskapet.

Statistik

Delsegrare

Poäng

Motorsportevenemang 2003
2003